Rodger ist ein Familienname und männlicher Vorname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Rogers.

Namensträger

Familienname 
 Alan Rodger, Baron Rodger of Earlsferry (1944–2011), britischer Jurist, Richter am Obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs
 Dave Rodger (* 1955), neuseeländischer Ruderer
 Elliot Rodger (1991–2014), US-amerikanischer Amokläufer, siehe Amoklauf von Isla Vista
 George Rodger (1908–1995), britischer Fotograf
 James Wyllie Rodger (1867–1896), britischer Chemiker
 Nicholas Rodger (* 1949), britischer Marinehistoriker
 Patrick Campbell Rodger (1920–2002), britischer anglikanischer Bischof
 Shem Rodger (* 1988), neuseeländischer Radrennfahrer

Vorname 
 Rodger Bumpass (* 1951), US-amerikanischer Synchronsprecher
 Rodger Corser (* 1973), australischer Schauspieler
 Rodger Kamenetz (* 1950), US-amerikanischer Schriftsteller
 Rodger Maus (1932–2017), US-amerikanischer Szenenbildner
 Rodger Parrett (1936/37–2023), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Rodger Smith (1896–1935), kanadischer Eishockeyspieler
 Rodger Ward (1921–2004), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Rodger Young (1918–1943), US-amerikanischer Kriegsheld

Siehe auch 
 Rodgers
 Roger
 Rogers
 Rogers (Familienname)

Männlicher Vorname
Englischer Personenname
Familienname